Nichols eller Nicholls är ett engelskt efternamn som burits av bland andra

 Mary Ann Nichols (1845–1888), Jack Uppskärarens första offer
 Sibby Nichols (1884–1957), kanadensisk ishockey- och lacrossespelare
 Robert Nichols (1893–1944), brittisk författare
 Beverley Nichols (1898–1983), brittisk författare och journalist
 Red Nichols (1905–1965), amerikansk jazztrumpetare
 Mike Nichols (1931–2014), tyskfödd amerikansk filmregissör
 Nichelle Nichols (1932–2022), amerikansk skådespelerska mest känd från Star Trek
 Bobby Nichols (född 1936), amerikansk golfspelare
 Vincent Nichols (född 1945), engelsk ärkebiskop och kardinal
 Geoff Nicholls (född 1948), amerikansk keyboard-spelare inom hårdrock
 Kevin Nichols (född 1955), amerikansk tävlingscyklist
 Taylor Nichols (född 1959), amerikansk skådespelare
 Marisol Nichols (född 1973), amerikansk TV-skådespelerska
 Austin Nichols (född 1980), amerikansk TV-skådespelare
 Mark Nichols (född 1980), kanadensisk curlingspelare
 Rachel Nichols (född 1980), amerikansk skådespelerska

Se även 
 Nichol